Пргомеље (Бјеловар), насеље града Бјеловара, Република Хрватска
 Пргомеље (Пакрац), насеље града Пакраца, Република Хрватска